Esperancensi – abitanti di Boa Esperança (Espírito Santo)
Esperancensi – abitanti di Boa Esperança (Minas Gerais)
Esperancensi – abitanti di Esperança